Инвента́рь (от позднелат. inventarium — опись имущества):
 Совокупность различных предметов хозяйственного обихода и производственного назначения какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия (сельскохозяйственный инвентарь). 
 Подробная и точная опись, реестр имущества (офиц.).  А также:

 Запасы (активы) — инвентарь в бухгалтерском его значении
 Инвентарь (компьютерные игры) — набор предметов, имеющихся у персонажа компьютерной игры
 Спортивный инвентарь
 Садовый инвентарь

См. также 
 Инвентари
 Реквизит